Кармартен может означать:

 Кармартен — город в Уэльсе, центр графства Кармартеншир;
 Кармартен — залив у берегов Уэльса;
 Кармартен Таун — футбольный клуб из города Кармартен.